Toponímia:
 Platte (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud.
 Riu Platte, riu dels Estats Units amb 499 km de longitud.
 Platte Center, població dels Estats Units a l'estat de Nebraska.
 Platte City, població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Platte Woods, població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 North Platte, població dels Estats Units a l'estat de Nebraska.
 Ville Platte, població dels Estats Units a l'estat de Louisiana.
 Ille Platte, illa de les Seychelles, al grup de les Illes Exteriors de Seychelles.
 Heràldica: Platte  o besant d'argent, vegeu Besants i rodelles#Besants